Коралиљос има више значења:

 Коралиљос (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Коралиљос (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коралиљос (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коралиљос (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коралиљос, Сан Роман (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коралиљос (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Коралиљос (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коралиљос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику